— крупная железнодорожная станция, расположенная в районе  города Канадзава префектуры Исикава в Японии, и управляемая West Japan Railway Company (JR West), частным железнодорожным оператором Hokuriku Railroad, и созданным на основе Государственно-частного партнёрства оператором IR Ishikawa Railway.

Под площадью перед главным терминалом станции JR находится станция Хокутецу-Канадзава, линии .

Линии 
 West Japan Railway Company (JR West):
 Хокурику-синкансэн
 Главная линия Хокурику
 Линия Нанао (This line formally starts from Tsubata Station, but all the trains run straight into Kanazawa Station）
 Hokuriku Railroad (Hokutetsu):
 Asanogawa Line (Hokutetsu-Kanazawa Station)
 IR Ishikawa Railway
 IR Ishikawa Railway Line

Железнодорожные платформы 

Здание станции расположена над уровнем земли. Терминал JR имеет три платформы островного типа и одну платформу тупикового типа (путь 4), обслуживающих семь железнодорожных путей. Платформы Хокурику Синкансэн находятся рядом с восточным выходом со станции, между куполом  и путями терминала JR. Станция Cинкансен имеет две островные платформы, обслуживающие четыре пути. С момента открытия станция является тупиковой (конечной). Вместе с тем, в настоящее ведется строительство участка от Канадзавы до станции Цуруга с промежуточными станциями Комацу, Кагаонсэн, Авараонсэн, Фукуи, Нанъэцу и Этидзен. Также проектируется участок от станции Цуруга до станции Син-Осака.

В целях предотвращение блокирования путей снежными массами в период зимних снегопадов, сверху здания расположена широкая крыша.

Мелодия, используемая на платформах Hokuriku Shinkansen, была написана ​​поэтом-песенником и продюсером Ясутакой Накатой, родившимся в Канадзаве.

Hokutetsu platforms 
Платформы для Hokutetsu Asanogawa Line расположены под землей под платформами JR West.

Прилегающие станции

История 
The station opened on 1 April 1898. With the privatization of JNR on 1 April 1987, the station came under the control of JR West.

From 14 March 2015, with the opening of the Hokuriku Shinkansen extension from , local passenger operations over sections of the Hokuriku Main Line running roughly parallel to the new shinkansen line were reassigned to different third-sector railway operating companies. From this date, Kanazawa Station will become the western terminus of the IR Ishikawa Railway Line of Ishikawa Prefecture.

Статистика по пассажирам 
В 2016 финансовом году станция JR West пользовалась в среднем 22 668 пассажиров ежедневно (только для посадочных пассажиров)

Surrounding area

East exit 
 Kanazawa Station Bus Terminal
 Kanazawa Miyako Hotel
 Hotel Nikko Kanazawa
 Kanazawa Art Hall
 ANA Crowne Plaza Kanazawa
 Ishikawa Ongakudō

West exit 
 JR Kanazawa Station West Building
 Via Inn Kanazawa
 Kanazawa Manten Hotel
 Kanazawa Water and Energy Center

Bus services

East Exit

Gate 1 
 Hokutetsu bus Express bus service for Noto

Gate 2 
 Hokutetsu Highway Bus (Services are operated by Hokutetsu Bus and local companies from the destination areas.)
 For Tokyo (operated by Hokutetsu Bus and Nishi Tokyo Bus)
 For Yokohama and Fujisawa (operated by Hokutetsu Bus and Enoden Bus)
 For Nagoya (operated by Hokutetsu Bus and Meitetsu Bus, JR Tokai Bus, and West JR Bus)
 For Osaka (operated by Hokutetsu Bus and Hankyu bus)
 For Sendai (operated by Hokutetsu Bus and Miyagi Kotsu)
 For Niigata (operated by Hokutetsu Bus and Niigata Kotsu)
 For Toyama (operated by Hokutetsu Bus and Toyama Chihō Railway)
 Nippon Chuo Bus
 For Tokyo

Gate 3 
 Hokutetsu bus for Kanazawa Gakuin University and Hokuriku University

Gate 4 
 JR Bus for Fukumitsu Station and Tonami Station

Gate 5 
 Machi Bus for Central Kanazawa (operated by West JR Bus)
 West JR Highway Bus (Some buses are operated by other operators)
 Dream Kanazawa for Tokyo (operated with JR Bus Kanto)
 Kanazawa Express for Tokyo (operated with JR Bus Kanto and Seibu Bus)
 For Nagoya (daytime) (operated with JR Tokai Bus)
 Hokuriku Dream Nagoya for Nagoya (night-time) (operated with JR Tokai Bus)
 For Osaka (daytime)
 For Osaka (via Fukui Station)
 For Osaka (night-time)
 For Toyama

Gate 6 
 Hokutetsu Bus for Mount Utatsu and Kanazawa University

Gate 7 

 Hokutetsu Bus for Kanazawa University High School (Route 20)

Gate 8 
 Hokutetsu Bus for Kanazawa Institute of Technology

Gate 9 
 Hokutetsu Bus for Kinjo University, Nonoichi City Hall, and Nonoichi Station

Gate 10 
 Hokutetsu Bus for Kanazawa Gakuin University

Gate 11 
 Hokutetsu Bus for Nishi-Kanazawa Station

West Exit

Gate 1 
 Keifuku Bus for Awara-Yunomachi Station (Seasonal)

Gate 2 
 Hokutetsu Bus Routes 52 and 57

Gate 3 
 Hokutetsu Bus Komatsu Airport Bus

Gate 4 
 Hokutetsu Bus for Unoke Station

Gate 5 
 Hokutetsu Bus for Nomachi Station, Kanazawa Gakuin University, and Kanazawa Seiryo University

Gate 6 
 Hokutetsu Bus

Gate 7 
 West JR Bus

Gate 8 
 West JR Bus

Примечания

External links 

 Kanazawa Station (JR West official page) 

Станции West Japan Railway Company
Железнодорожные станции в префектуре Исикава
Железнодорожные станции, открытые в 1898 году